Prêmio Nevanlinna - um prêmio.
1679 Nevanlinna - um asteróide da cintura principal com um diâmetro de 51,16 quilómetros, a 2,6454758 UA.
Rolf Nevanlinna - um matemático finlandês. 
Desambiguação